

Географічні назви

Сан-Карлос — місто, штат Каліфорнія
 Сан-Карлос — переписна місцевість, штат Аризона
 Сан-Карлос — переписна місцевість, штат Техас

Сан-Карлос — місто, адміністративний центр департаменту Ріо-Сан-Хуан.

Сан-Карлос — місто, адміністративний центр штату Кохедес у Венесуелі.

Сан-Карлос — гора на острові Біоко.

Сан-Карлос — місто в Уругваю

Сан-Карлос — місто в провінції Пунілья і регіоні Ньюбле, адміністративний центр однойменної комуни.

Інше 
 Університет Сан-Карлос — найбільший та найстаріший університет Гватемали.
 Сан-Карлос-де-Барілоче — академія мистецтв у Валенсії, Іспанія.
 Сан-Карлос-дель-Вальє — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Сьюдад-Реаль.
 Вільянуева-де-Сан-Карлос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Сьюдад-Реаль.

Див. також 

 Карлос
 Сан-Карло